Schmalbrock ist der Name von

 Gerd Schmalbrock (1930–2016), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Julia Schmalbrock (* 1981), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Laura K. Schmalbrock (* 1983), deutsche Ärztin
 Margret Schmalbrock (bl. 1980), deutsche Maskenbildnerin